Baratan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Baratan, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Baratan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar